Джо́ди (; гораздо реже — Jodhi) — английское имя.

Имя 
См. Джоди (имя) — Jodi, Jody и Jodie
Jodi — женское и мужское имя.

Jody — женское и мужское имя, в последнем случае является уменьшительной формой имени Джозеф, реже — некоторых других схожих по написанию и произношению, начинающихся с Джо- ().

Jodie — женское и мужское имя. Может являться уменьшительной формой или прозвищем людей с именами Джозеф, Джуд, , Джоан и Джонатан. Уменьшительная форма от Джоди — Джо.
 Бенсон, Джоди (род. 1961) — американская певица и актриса.
 Комер, Джоди (род. 1993) — британская актриса.
 Лукоки, Джоди (1992—2022) — нидерландский и конголезский футболист.
 Марш, Джоди (род. 1978) — британская медийная персона, модель, телеведущая и культуристка.
 Мур, Джоди (род. 1976) — австралийская порноактриса.
 Мэй, Джоди (род. 1975) — британская актриса.
 О’Киф, Джоди Лин (род. 1978) — американская актриса и модель.
 Суитин, Джоди (род. 1982) — американская актриса.
 Уиттакер, Джоди (род. 1982) — английская актриса театра и кино.
 Уэст, Джоди (род. 1964) — американская порноактриса.
 Шектер, Джоди (род. 1950) — южноафриканский автогонщик и бизнесмен.

Псевдоним
 Фостер, Джоди (род. 1962; наст. имя Алисия Кристиан Фостер) — американская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр и кинопродюсер.

Вымышленные персонажи
  — персонаж телесериала «Мыло».

Фильмы 
  — Индия, 1999.
  — Индия, 2019.

Прочее 
  — коллектив из двух интернет-художников.

См. также 
 Джод
 Джуди

Примечания 

Английские имена